Гру́бер або Ґру́бер () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Бернгард Грубер (; 1982) — австрійський лижний двоборець, олімпійський чемпіон (2010).
 Герберт Грубер (; 1942) — австрійський бобслеїст, олімпійський медаліст (1968).
 Грубер Йона Ісаакович (; 1908—1980) — єврейський німецькомовний поет і перекладач.
 Йозеф Грубер (; 1912—1967) — австрійський футболіст, що грав на позиції півзахисника і нападника.
 Карл Грубер (; 1909—1995) — австрійський політик і дипломат.
 Міхаель Грубер (; 1979) — австрійський лижний двоборець, олімпійський чемпіон (2006).
 Патрик Ґрубер (; 1978) — італійський спортсмен-саночник.
 Франц Ксавер Грубер (; 1787—1863) — австрійський вчитель початкових класів, церковний органіст та композитор. Відомий, як автор музики до композиції Stille Nacht (Тиха ніч)

Інше 
 65675 Мор-Грубер (65675 Mohr-Gruber) — астероїд головного поясу, відкритий 11 січня 1989 року.